Compliance (englisch für „Einhaltung, Befolgung“) steht für:

 Compliance (BWL), Einhaltung von Gesetzen, Richtlinien und freiwilligen Kodizes durch Unternehmen
 Compliance (Recht), Einhaltung von Regeln in Form von Recht und Gesetz
 Compliance (Medizin), Deckungsgleichheit von ärztlichem Planen und patientlichem Handeln
 Compliance (Physiologie), Maß für die Dehnbarkeit von Körperstrukturen
 Compliance (Film), US-amerikanischer Thriller von Craig Zobel (2012)
 Compliance (Lied), Song von Muse, siehe auch Muse (Band)#Will of the People (ab 2022)

Siehe auch:
 Material Compliance (Wirtschaftsrecht)
 komplientes System (Ausgleichsmechanismus bei der Montage)